La técnica de marca de agua puede referirse a diversos tipos:

 La técnica clásica utilizada para marcar papel: marca al agua o filigrana.
 En técnicas digitales (informática) se refiere al conocido en inglés como watermarking o marca de agua digital.